В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1271 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1271 году

Январь 
 3 января или 4 января —  — епископ Солсбери (1263—1271)
 12 января — Оттон II — граф Гельдерна, граф Цютфена (1229—1271)
 18 января — Маргарита Венгерская — дочь венгерского короля Белы IV, святая римско-католической церкви.
 28 января — Изабелла Арагонская — жена короля Франции Филиппа III Смелого, умерла после полученной травмы и неудачных родов, возвращаясь из восьмого крестового похода

Февраль 
 8 февраля — Савва II Сербский — архиепископ Сербии (1263—1271), святой Сербской православной церкви
 9 февраля —  — жена графа Веймар-Орламюнде Германа II

Март 
 13 марта — Генрих Алеманский — английский дворянин, сын и наследник Ричарда Корнуоллского, убит своими кузенами Ги и Симоном де Монфорами. Упомянут в «Божественной комедии» Данте
 14 марта — Елена Ангелина Дукаина — жена короля Сицилии Манфреда

Апрель 
 17 апреля — Изабелла Французская — жена короля Наварры Тибо V Шампанского
 24 апреля — Риле, Герхард фон — архитектор Кёльнского собора.
  — архиепископ Буржа (1260—1271)

Май 
 3 мая —  — епископ Вюрцбурга (1267—1271)
 4 мая —  — архиепископ Дублина (1256—1271)
 9 мая — Вартислав II Гданьский — князь Гданьский (1266—1270)

Июнь 
 25 июня —  — жена герцога Верхней Баварии и пфальцграфа Рейнского Людвига II Строгого

Июль 
 28 июля — Уолтер де Бург — барон Коннахт (1248—1271), Граф Ольстер (1264—1271)
  — епископ Валенсии (1243—1248), епископ Сарагосы (1248—1271)
 Маргарита Французская — дочь французского короля Людовика IX, жена герцога Брабанта Генриха IV

Август 
 17 августа — Рис Вихан ап Рис Мечилл — Лорд Диневура (1244—1271)
 21 августа — Альфонс де Пуатье — граф Пуатье (1241—1271), последний граф Тулузы, маркиз Прованса и герцог Нарбонны (1249—1271), умер, возвращаясь из восьмого крестового похода
 25 августа — Жанна Тулузская — жена Альфонса де Пуатье, умерла, возвращаясь из восьмого крестового похода

Сентябрь 
 24 сентября — Конрад I — граф Фрайбурга (1236/37–1271)
  — ландграф Клетгау (1239—1271), граф Кибург (1264—1271)

Октябрь 
 19 октября —  — Юстициарий Англии (1261—1263)
 24 октября —  — жена Генриха XIII Баварского

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — правитель Табаристана из династии Баванди (1271)
  — зейдитский имам Йемена (1262—1271)
 Борак-хан — правитель Чагатайског улуса (1265—1271)
 Бушар V де Вандом — граф Вандома (1249—1271)
 Вардан Аревелци — армянский историк, географ, философ, языковед, переводчик и педагог.
 Василий Александрович — князь Новгородский (1252—1255, 1256—1257)
  — французский писатель и проповедник
  — епископ Сент-Андруса (1255—1271)
  — итальянский кондотьер, маршал и адмирал Сицилии (1265—1271)
 Иоанн Пеннский — святой римско-католической церкви .
 Иштван Постум — посмертный сын венгерского короля Андраша II, герцог Славонии (1270—1271), отец Андраша III
 Киракос Гандзакеци — армянский историк
 Константин Палеолог — византийский военачальник.
 Мхитар Скевраци — армянский писатель, богослов, церковный деятель.
 Маредид ап Рис Григ — Лорд Дрислуина (1234—1271)
  — правитель Табаристана из династии Баванди (1249—1271)
  — лорд-хранитель пяти портов (1258)
 Роберт II де Невилл — лорд Мидлхэма (?—1271)
  — сын Симона де Монфор, 6-й графа Лестер, убийца Генриха Алеманского
 Хаджи Бекташ — суфий из Хорасана, эпоним суфийского братства Бекташи.
  — итальянский юрист, кардинал Остии (1261—1271)
  — архиепископ Гнезно (1258—1271)

См. также 
 Список умерших в 1270 году
 Список умерших в 1272 году

1271